El Terrón puede referirse a:

Lugares 
En Chile
 El Terrón, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.

En España
 El Terrón, localidad portuaria perteneciente al municipio de Lepe,de la provincia de Huelva, Andalucía, España